Grab des unbekannten Soldaten bezeichnet

Grabmal des unbekannten Soldaten, eine spezielle Form des Kriegerdenkmals
Das Grab des unbekannten Soldaten,  Antikriegsdrama von Paul Raynal